El meridiano 116 puede referir a:
 Meridiano 116 este, una línea de longitud o meridiano sexagesimal al este (en nomenclatura geográfica: E) del Meridiano de Greenwich;
 Meridiano 116 oeste, una línea de longitud sexagesimal al oeste (en nomenclatura geográfica: W)  del Meridiano de Greenwich.